Gengel ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Gengel (1834–1905), Schweizer Politiker (FDP), Redakteur und Unternehmer
 Marek Gengel (* 1995), tschechischer Tennisspieler